Savigny puede referirse a:

Personas 
 Marie Jules César Lelorgne de Savigny, zoólogo y botánico.
 Friedrich Karl von Savigny, jurista.

Lugares

Savigny comuna de Alta Saboya (Francia).
Savigny comuna de Alto Marne (Francia).
Savigny comuna de Mancha (Francia).
Savigny comuna de Ródano (Francia).
Savigny comuna de Vosgos (Francia).

Savigny comuna suiza del cantón de Vaud.